Зои́р Нурали́евич Баба́ев (род. 1961, Душанбе, Таджикская ССР, СССР) — советский футболист и таджикский тренер по футболу. Заслуженный тренер Республики Таджикистан.

Главный тренер юношеской сборной Таджикистана по футболу.

Биография 
Футбольную карьеру начал в ДЮСШ «Спартак».

Окончил политехнический институт, играл за «Чашма» (Шаартуз), ДТУ (Душанбинское Троллейбусное Управление) на первенстве республики.

Тренерскую деятельность начал в 1986 году. Возглавлял различные футбольные команды республики: ДЮСШ Ленинского района, «Пограничник» (Московский район), Хосилот (Фархар), Ситора, «Равшан» (Куляб), «Регар-ТадАЗ», «Умед», «Олимп-Ансол», «Гвардия».

В 1994 и 2004 возглавлял национальную сборную по футболу Таджикистана.

С 2008 года — главный тренер юношеской сборной по футболу республики Таджикистан. В 2010 году, после неудачного выступления на чемпионате Азии, уволен со своего поста.

Достижения 
 как тренера
 Чемпион Таджикистана 1993, 1994
 Обладатель Кубка Таджикистана 1993

Ссылки 
 З. Бабаев: «Иранцы боялись наших ребят!»

Футболисты СССР
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Таджикистана
Тренеры сборной Таджикистана по футболу